Montivilliers  es una población y comuna francesa, en la región de Alta Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Le Havre y cantón de Montivilliers.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio de la abadía de Montivilliers (Es
 INSEE

Localidades de Sena Marítimo